Мустакимов  — фамилия. Известные носители:
 Мустакимов, Георгий Степанович (род. 1950) — украинский живописец, график.
 Мустакимов, Зайнулла Мустакимович (1924—1945) — Герой Советского Союза.